Репе́р ( — «знак, исходная точка»):
 Репер, в геодезии — знак, который находится в определённой точке земной поверхности с известной абсолютной высотой. 
 Репер, в геометрии — совокупность точки многообразия и базиса касательного пространства в этой точке.
 Репер или точечный базис (иногда слово «точечный» опускается) аффинного пространства — обобщение понятия базиса для аффинных пространств.
 Репер — действительная или условная точка на местности, используемая для пристрелки артиллерийских орудий.

См. также 
 Реперная точка, в физике — точки, на которых основывается шкала измерений.
 Рэпер — исполнитель рэпа.